Чосич () — сербське прізвище.

Відомі носії:
 Добріца Чосич (1921—2014) — югославський письменник, політик, перший президент Югославії (в 1992—1993 рр.)
 Горан Чосич (1976) — сербський футболіст
 Крешимир Чосич (1948—1995) — югославський баскетболіст та югославський і хорватський баскетбольний тренер.
 Урош Чосич (1992) — сербський футболіст

Сербські прізвища
Хорватські прізвища